Ferrari F40, auto van het merk Ferrari
 Fietssnelweg F40, de Grote Fietsring rond Gent in België